Északnyugati átjáró az a tengeri út, amely Kanada északi partjai mentén, a Jeges-tengeren át köti össze az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán vizeit.
 Északnyugati átjáró (1937) Kenneth Roberts regénye
 Északnyugati átjáró (1940) amerikai kalandfilm, rendezte King Vidor